Вільматьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 26 км на північ від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1033,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятники

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Вільматьє
 Вільматьє на сайті французького Національного інституту географії
 Вільматьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільматьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільматьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна